Liebermann, Lieberman:
 Max Liebermann – malarz
 Rolf Liebermann – kompozytor

 (12329) Liebermann

Lieberman 
 Awigdor Lieberman
 David J. Lieberman
 Herman Lieberman
 Joe Lieberman

 Connecticut for Lieberman

Libermann 
 Franciszek Libermann

Liberman 
 Liberman Agamez (* 1985), kolumbijski siatkarz, reprezentant kraju
 Tetiana Liberman